Latino Silvio (in latino Latinus Silvius) è, secondo Livio, il quarto della discendenza dei re latini. Re in quanto figlio di Enea Silvio, regnò per 51 anni (presumibilmente fra il 1081 a.C. ed il 1030 a.C.). Gli succedette Alba.

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Re latini

Re latini